Салвадор (, «Спаситель») — власна назва.

Топоніми

Салвадор (Бразилія)

Салвадор (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Салвадор (Бежа) — парафія.
 Салвадор (Пенамакор) — парафія.
 Салвадор (Рібейра-де-Пена) — парафія.
 Салвадор (Серпа) — парафія.
 Салвадор (Торреш-Новаш) — парафія.
 Салвадор-де-Брітейруш — парафія.